Nemcovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Nemcovce, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
 Nemcovce, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione